Villafranca de los Barros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafranca de los Barros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villafranca de los Barros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz,